HVO kan syfta på:

HVO – Hrvatsko vijeće obrane, kroatiska republiken Herceg-Bosnas armé under Bosnienkriget 1992-1995, se Kroatiska försvarsrådet
HVO – en typ av biodrivmedel, se Hydrogenated vegetable oil